Айыптама — дебютный мини-альбом казахстанской Q-pop группы Ninety One, выпущенный 1 декабря 2015 года. Это самый первый музыкальный альбом написанный в жанре Q-pop. Сингл «Айыптама» был использован для промоушена альбома.

Об альбоме 
1 декабря 2015 года, под лейблом JUZ Entertainment, дебютировала самая первая казахстанская q-pop группа «Ninety One», где число 91 символизирует год приобретения независимости Республики Казахстан от СССР. 1 декабря агентство представило первый сингл группы «Айыптама», а дебют группы Ninety One на большой сцене и «представление» группы на премии ЕМА-2015 состоялись 20 декабря 2015 года. Тизер дебютного музыкального клипа на песню «Айыптама» был опубликован 29 сентября, а релиз состоялся 8 октября 2015 года. Видеоклип 20 недель лидировал на чарте Gakku TOP-10. Песня «Қайтадан» () заняла первое место в турецком чарте телеканала TMB TV (Turkish Music Box). Презентации мини-альбома «Айыптама» прошли 1 декабря и 17 декабря в Алматы и Астана соответственно.

Список композиций 

Заглавная песня дебютного мини-альбома Айыптама — это трек, написанный музыкантом — Сержаном Бахытжан.
Также в записи песни принимали участие вокалист группы — Батырхан Маликов и рэперы Азамат Зенкаев, Дулат Мухаметкалиев.

Примечания